Трубочка () — посёлок, входит в Гайсинский район Винницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 212 человек. Почтовый индекс — 23711. Телефонный код — 04334. Занимает площадь 0,717 км². Код КОАТУУ — 520885209.

Местный совет 
23710, Вінницькая обл., Гайсинський р-н, с.Носівці, вул.Ставкова,5

Ссылки 
 Трубочка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Винницкой области 

Населённые пункты Гайсинского района